Биджан:
 Биджан — река в ЕАО, приток Амура.
 Биджан — село, Ленинский район ЕАО.